Clydebank and Milngavie steht für:

 Clydebank and Milngavie (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Clydebank and Milngavie (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus